Les supporters d'En avant Guingamp regroupent plusieurs groupes de supporters de l'équipe de football professionnelle de Guingamp.

Les groupes de supporters

Le Kop Rouge

La naissance d'un kop 
Le plus ancien groupe de supporters d'En avant Guingamp et le plus important en nombre est le Kop Rouge. Apolitique, le Kop Rouge compte environ 240 membres et un millier de sympathisants. Son logo représente un diablotin et sa devise est Fidélité, Ferveur, Fierté. En 1993, après seize saisons consécutives en Division 2, le club est relégué en National. Cela .  ils décident, à leur tour, de chanter et d'encourager En avant Guingamp. Après quelques matchs de « lancement » en championnat, le Kop Rouge se fait surtout connaître en , lors d'un  de finale de Coupe de France face à l'AS Cannes, club de Division 1, devant les caméras de France 2. Quelques semaines plus tard, pour les  de finale, la venue du Paris Saint-Germain attire près de  personnes à Roudourou et permet une nouvelle fois au Kop Rouge de se distinguer. Placé en « gradins couverts », le long du terrain à Roudourou, de ses débuts jusqu'en 1998, il a investi la tribune Ouest, derrière l'un des buts, dès que celle-ci fut construite.

Le . Pour la première fois, des déplacements sont organisés pour encourager les joueurs guingampais à l'extérieur, parfois loin de la Bretagne. Les bons résultats sportifs de l'équipe provoquent l'enthousiasme des jeunes de Guingamp et de ses alentours. Le , grâce à un but de Coco Michel, En avant Guingamp bat le Toulouse Football Club (1-0) et obtient la première montée de son histoire en Division 1. .

La découverte de l'élite et de l'Europe 
Après deux montées en deux ans, le Kop Rouge s'apprête donc à se frotter au grands publics de l'élite. Et ceci dès le premier déplacement au Parc des Princes au cours duquel cinq bus font le déplacement. Le deuxième déplacement conduit au "chaudron" de Geoffroy-Guichard où les Guingampais continuent de soutenir leur équipe jusqu'au bout malgré une lourde défaite (4-0), ce qui leur vaut les félicitations des Magic Fans. L'équipe joue sans complexe et, au plus grand bonheur de ses supporters, Guingamp est leader après six journées ! Même s'ils ne parviennent pas à conserver ce rythme infernal, les Guingampais continuent de faire une saison plus qu'honorable, et des victoires face à Lyon ou Lens provoquent une grande joie parmi le kop. Mais la Division 1, c'est aussi l'occasion de jouer des derbys contre Rennes et Nantes. Les déplacements à la Route de Lorient et à la Beaujoire permettent de prouver l'assiduité des supporters, car vingt bus sont à chaque fois nécessaires.

En avant Guingamp termine sa première saison dans l'élite à la  et se qualifie pour la Coupe Intertoto, remportée au début de la saison suivante, considérée comme l'une des meilleures de l'histoire du club, tant sportivement qu'au niveau de l'ambiance en tribunes. La victoire en Intertoto permet à En avant de disputer les  de finale de la Coupe de l'UEFA contre l'Inter Milan, grand club italien comptant notamment dans ses rangs Youri Djorkaeff. Le club breton reçoit au match aller, et le Kop Rouge est délocalisé sur la butte, à l'ouest du terrain, où aucune tribune n'est encore construite. Le kop encourage son équipe malgré la défaite (3-0). L'équipe est logiquement éliminée après le match nul au retour (1-1) à San Siro où une poignée de Guingampais ont fait le déplacement. Cette saison-là, le club se distingue également en Coupe de France. En quart de finale, 500 supporters accompagnent leur équipe au Parc des Princes pour affronter Créteil. Victorieuse, l'équipe reçoit ensuite Montpellier en demi-finale. Un tifo est déployé pour l'occasion et la victoire (2-0) s'accompagne de scènes de joie dans toute la ville. C'est avec enthousiasme que 20.000 guingampais vont encourager leur équipe au Parc des Princes pour la dernière finale disputée dans ce stade. face à Nice. 200 cars et cinq trains sont affrétés spécialement pour l'occasion. La tribune Auteuil est animée par le Kop Rouge. Malgré les encouragements, Guingamp perd son match aux tirs au but face à Nice. L'année 1998 est plus compliquée pour le Kop qui doit quitter la tribune usuelle, sur le long du terrain, pour une tribune neuve, derrière un but. La tribune comporte des sièges et est donc moins pratique pour un groupe de supporters. De plus, les ouvertures pour sortir de la tribune en plein milieu des travées gènent la confection de tifos. Sportivement, la saison est également compliquée et le club retrouve la Division 2 après un match à Cannes jusqu'où 500 supporters avaient pourtant effectué le déplacement en train. Deux ans plus tard, le club remonte.

Déconvenues et Stade de France 
Lors de la saison 2003-2004, le Kop Rouge fête ses 10 ans à l'occasion du derby contre Rennes. L'un des plus beaux tifos jamais réalisés par ce kop est déployé : la tribune ouest est habillée entièrement par le sigle KR93 (Kop Rouge 1993). Lors de la dernière journée de la saison, un déplacement de trois bus à étage est organisé à Marseille. Mais Guingamp s'incline (2-1) et redescend en Ligue 2.

Malgré cette déconvenue, le groupe de supporters continue d'animer le stade de Roudourou. Lors du dernier match de la saison 2004-2005, un hommage est rendu à Coco Michel qui arrête là sa carrière, exclusivement passée sous le maillot guingampais. Un portrait immense du joueur est déployé devant la tribune ouest tandis que des tifos sont mis en place dans les autres tribunes : lettres "Coco" en Honneur, le numéro 6 (que le joueur a porté durant toute sa carrière) en tribune est... À l'issue du match, Coco Michel s'empare d'un micro et remercie longuement les supporters, déclarant notamment : "Vous êtes l'âme du stade". C'est une page qui se tourne à Guingamp, d'autant que les années qui suivent sont compliquées pour le club. Les résultats ne sont pas bons, les équipes sont assez largement remaniées chaque année et le kop reproche aux joueurs leur manque d'implication. Les entraîneurs échouent tous à tenir leur promesse : la Ligue 1. Malgré la déception, les supporters consacrent plus d'un an à la conception d'un double tifo, déployé lors de la saison 2008-2009 à l'occasion des 15 ans du kop. Cette saison-là, les supporters sont, pour la première fois depuis la création du groupe, présents à tous les matchs, bien qu'ils se déroulent le vendredi. Ils se déplacent également à Sedan en pleine semaine, pour les quarts de finale de la Coupe de France, et 200 supporteurs sont présents à Toulouse pour la demi-finale. À l'occasion de la finale, les koppeurs confectionnent, en moins d'un mois, un tifo géant couvrant tout le virage guingampais au Stade de France. Sur un fond rouge et noir est sobrement écrit "EAG" en lettres blanches. Ils ne seront pas déçus avec une victoire (2-1) face au voisin rennais évoluant pourtant en Ligue 1. De nombreux observateurs ont loué l'ambiance conviviale et chaleureuse ayant régné à Saint-Denis le soir de la finale. D'ailleurs, c'est à l'occasion de ce match que l'enceinte dionysienne connaît son record d'affluence pour un match de football :  spectateurs. La victoire offre à 22 koppeurs l'occasion de se déplacer à Hambourg dans le cadre des barrages de la Ligue Europa, malgré la défaite 5-1 à l'aller dans un Roudourou comble.

Seulement, cette saison est un immense échec sportif : malgré un nombre record d'abonnés, En avant rate complètement son championnat et les supporteurs se voient condamnés à soutenir Guingamp en National. Des déplacements à Pacy-sur-Eure, Gap, Alfortville, Rodez et Luzenac sont malgré tout organisés. En avant, désormais entraîné par Jocelyn Gourvennec, gagne le droit de rejouer dans le championnat professionnel après une victoire (3-1) à Rouen devant 600 spectateurs guingampais.

Le retour des plus belles ambiances 
La saison suivante est ponctuée d'une étonnante septième place. Les koppeurs n'avaient pas vu le club à un tel niveau depuis le départ de Coco Michel. Le dernier match à Roudourou cette saison-là est l'occasion de fêter les 100 ans du club. Une voile immense de  de long est déployée devant la tribune Honneur : les joueurs ayant marqué l'histoire du club y sont représentés, ainsi que les noms des dix présidents qui se sont succédé depuis la création du club. Après le match, de nombreux anciens joueurs refoulent la pelouse de Roudourou et reçoivent l'hommage du public. On peut notamment voir Didier Drogba et Florent Malouda se présenter face à la tribune ouest et chanter au micro "Les paysans sont de retour", l'un des chants fétiches du public guingampais.

La saison 2012-2013 est celle de la remontée, avec une seconde place inespérée, seulement trois ans après la descente en National. Cette saison-là, sous l'impulsion du kop, Roudourou a connu de très grosses ambiances, avec notamment plusieurs victoires arrachées en fin de match contre des concurrents directs (Angers, Nantes et Caen. Le dernier match, contre Dijon, permet à Roudourou de battre son record d'affluence :  spectateurs. Le Kop Rouge retient aussi le déplacement à Gueugnon dans un stade sonnant creux (le Gazélec Ajaccio était le club recevant mais son stade était suspendu), avec ce but de Christophe Mandanne dans le temps additionnel qui valide la remontée de Guingamp en Ligue 1.

Pour ce retour parmi l'élite, le public guingampais répond présent. Le nombre d'abonnés explose : alors que la ville compte à peine plus de  habitants, près de  personnes prennent une carte pour l'année à Roudourou. C'est une saison très particulière pour le Kop Rouge. Le groupe fête ses 20 ans et a le bonheur de retrouver le Stade de France pour une nouvelle finale de Coupe de France face au Stade rennais. Au cours de cette saison, le kop va déployer plusieurs tifos sur toute la tribune Ouest. Pour le premier match de championnat contre Marseille, une banderole annonce que "Les paysans sont de retour" pendant qu'une grande voile représente un Guingampais dans un tracteur pourchassant des joueurs parisiens, marseillais ou rennais apeurés. Lors du match aller contre Rennes, le drapeau du Trégor recouvre la tribune et une banderole est déployée sur laquelle est écrit : "Le Trégor est un trésor, En avant est son diamant". Pour son anniversaire, le groupe va faire les choses en grand. D'abord, trois tifos différents sont mis en place à l'occasion du match contre Montpellier. Une nouvelle animation a lieu lors du match suivant contre Valenciennes. Enfin, pour la finale de la Coupe de France, le tifo recouvre (et dépasse même) le virage guingampais : sur fond rouge, apparaissent le scapulaire noir (figurant sur les premiers maillots du club et sur celui du centenaire), l'inscription "Gwengamp" (Guingamp en breton), et l'année 1912 (date de fondation du club).

Le Kop Rouge 29 
Le KR 29 est la section finistérienne du Kop Rouge, créée en 2001.

Le Kridef 
Le Kridef est la section francilienne du Kop Rouge, créée en 2000.

Le Kralle 
Le Kralle est la section allemande du Kop Rouge, créée en 2007.

Les Red Boys 1996 
Groupe créé en 1996, sa devise est Contre vents et marées, toujours présents.

La New School Gwengamp 
La NSG s'est créée à l'issue de la saison 2003-2004, avec l'accord et le soutien des anciens, pour devenir la jeune garde du Kop. Ainsi, les jeunes actifs des différentes entités existantes se sont regroupés sous cette entité. "New" pour la nouvelle mentalité, "School" car le groupe avait vocation à grandir et "Gwengamp" pour la "Breizh attitude". La section est rapidement devenue un groupe totalement indépendant, le deuxième à Guingamp après les Red Boys. À l'époque, le Kop Rouge n'avait pas de statut associatif (jusqu'en 2007) et était lié au club (matériel vendu en boutique). La NSG a été la première association à lancer des cars sans l'accord du club.

L'association a vécu cinq saisons en tribune Ouest (bloc en bas à droite) et deux saisons en tribune Est pour une saison de Ligue 1, six de Ligue 2 et la fabuleuse épopée de 2009 en Coupe de France. Elle aura également bâché en Europe à Brno et Hambourg. La NSG a compté jusqu'à 60 membres. La devise du groupe était "Football et Friendship". Les avants et après-matchs arrosés, ainsi que les déplacements entre amis comptaient tout autant que le match en lui-même.

En 2010, le groupe a décidé de s'auto-dissoudre, le nombre croissant d'expatriés et les matchs le vendredi ne permettant plus d'assurer une ambiance régulière à domicile.

L'Armoric Clan 
Groupe créé en 2012, occupant le haut de la latérale Ouest (Tribune Patrick), travée D, aux côtés du Kop Rouge.
Jeune groupe issu de la jeune garde du Kop, ils sont motivés pour soutenir leur équipe à domicile comme à l'extérieur.
Délocalisé en tribune Est lors de la saison 2013-2014, pour créer un second foyer d'ambiance, ils ont fait leur retour en tribune Ouest lors de la saison 2014-2015. Le , le groupe décide de sa dissolution.

Quelques caractéristiques

Une culture bretonne et celtique 
Guingamp est une ville trégorroise, donc située en Basse-Bretagne, la partie bretonnante de la région. Cette double appartenance est largement représentée dans les tribunes de Roudourou par la présence de Gwenn-ha-Du et de drapeaux trégorrois (le dragon rouge sur croix noire et fond jaune).

Par ailleurs, les supporters puisent de nombreux chants dans le répertoire breton et celtique : Tri martolod, La Blanche Hermine, Dirty Old Town, La Dérobée de Guingamp, ou encore Les Moutons de Matmatah.

Enfin, à l'occasion d'un match au Stade du Moustoir, à Lorient, lors de la saison 2014-2015, les supporters guingampais ont appelé, par le moyen d'une banderole, à la réunification de la Bretagne.

La distance avec le mouvement ultra 
Si le Kop Rouge soutient l'équipe à domicile comme à l'extérieur, il refuse de se donner l'appellation d'ultra, privilégiant une atmosphère conviviale et familiale.

Un public plusieurs fois récompensé 
 Vainqueur du Championnat de France des tribunes de Ligue 1 en 2013-2014 et 2014-2015
 Deuxième du Championnat de France des tribunes de Ligue 2 en 2012-2013
 Troisième du Championnat de France des tribunes de Ligue 1 en 2015-2016
  (décerné par le site foot-national.fr).
 Meilleur public de France pour la saison 2002-2003

Quelques supporters célèbres 
Parmi les spectateurs de Roudourou, quelques noms sont plus connus que les autres : Patrick Poivre d'Arvor, Estelle Denis et Raymond Domenech, par exemple, viennent parfois en tant que voisins puisque tous possèdent une résidence dans les Côtes-d'Armor.

À l'occasion de la finale de la Coupe de France en 2014, Christian Troadec, maire de Carhaix-Plouguer et cofondateur du festival des Vieilles Charrues a aussi reconnu être un habitué des lieux.

Par ailleurs, le Président de la République François Hollande a également déclaré son affection pour le club.

Références 

En avant Guingamp
En avant Guingamp